Hayato Okamoto (voetballer), Japans voetballer.
 Hayato Okamoto (wielrenner), Japans wielrenner.